Das KPIT-MSLTA Challenger 2018 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 24. November 2018 in Pune stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 127 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Pune